MLB All-Star Game 1962 (pierwszy mecz)
 MLB All-Star Game 1962 (drugi mecz)